Лиман:

 Лиман — мелководный залив.

Водоёмы 
 
 Лиман — озеро на Украине, в Змиевском районе, Харьковской области.
 Лиман (Булаховский лиман) — озеро на Украине, на реке Березнеговатая, Днепропетровской области.
 Лиман — озеро на Украине, в городе Лиман, Донецкой области.
 Лиман — озеро на Украине, расположенное на территории Генического района, Херсонской области.
 Лиман — озеро на Украине, расположенное на территории Херсонского района (возле села Костогрызово), Херсонской области.
 Лиман — озеро в Черноморском районе Крыма.
 Лиман — озеро в Жирновском районе Волгоградской области России в пойме р. Левая Богучарка (бассейн Дона).
 Лиман — озеро в России в пойме р. Чёрная Калитва (бассейн Дона).
 Лиман — озеро в России в пойме р. Дона, ерик Казачий (бассейн Дона). Прежнее название — Темерницкое.
 Лиман — озеро в России на р. Тогызак № 122 (бассейн Иртыша).
 Лиман — озеро в России на Сахалине, впадает ручей Карасевый.
 Лиман — озеро на Камчатке (Россия).
 Лиман Арал-Эмке — озеро в Калмыкии, Россия.

Населённые пункты

Азербайджан 
 Лиман — город в Ленкоранском районе Азербайджана.

Россия

Астраханская область 
 Лиман — поселок городского типа, Лиманский район.

Воронежская область 
 Лиман — хутор, Кантемировский район.

Камчатский край
 Лиман — бывшее село, Соболевский район.

Курская область 
 Лиман — деревня, Золотухинский район.

Ростовская область 
 Лиман — хутор, Миллеровский район.

Ставропольский край 
 Лиман — село, Ипатовский район.

Украина

Днепропетровская область 
 Червоный Лиман — до 2016 года название села Добропасовое.

Донецкая область 
 Лиман — город, Лиманский городской совет.
 Софьино-Лиман — село, Александровский район.
 Лиман — село, Добропольский район.

Луганская область 
 Красный Лиман — село, Славяносербский район.
 Лиман — село, Славяносербский район.
 Лиман — село, Старобельский район.

Одесская область 
 Сухой Лиман — село, Овидиопольский район.
 Лиман — село, Дивизийский сельский совет, Татарбунарский район.
 Лиман — село, Лиманский сельский совет, Татарбунарский район.

Полтавская область 
 Лиман Второй — село, Решетиловский район.
 Лиман Первый — село, Решетиловский район.
 Червоный Лиман — село, Семёновский район.

Харьковская область 
 Червоный Лиман — село, Барвенковский район.
 Лиман — село, Змиёвский район.
 Лиман — село, Волчанский район.
 Лиман Второй — село, Двуречанский район.
 Лиман Первый — село, Двуречанский район.
 Лиман — село, Лозовский район.
 Новый Лиман — село, Шевченковский район.

Франция 
 Лиман — коммуна в департаменте Альпы Верхнего Прованса.

Техника 
 «Лиман» — колёсный пароход Черноморского флота России.
 «Лиман» — мобильный наземный комплекс радиоподавления линий связи и управления авиацией.
 «Лиман» — гидрографическое судно, позднее — средний разведывательный корабль (СРЗК) проекта 861М.

Персоналии 
 Лиман, Джеральд (1922—2008) — американский борец вольного стиля, серебряный призёр Олимпийских игр.

Прочее 
 Красный Лиман
 Красный Лиман 1-й — село, Панинский район, Воронежская область.
 Красный Лиман 2-й — село, Панинский район, Воронежская область.
 Кривой Лиман — хутор, Мартыновский район, Ростовская область.
 Новый Лиман — село, Петропавловский район, Воронежская область.
 Сладкий Лиман — хутор, Каневский район, Краснодарский край.
 Тихий Лиман — поселок, Ремонтненский район, Ростовская область.

См. также

Примечания